Трудовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Трудовка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.

Украина 
 Трудовка — село в Александрийском районе Кировоградской области.